Alcalá de la Selva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcalá de la Selva (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Alcalá de la Selva (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar